Розконсервація (; ; ) – 

 1) Припинення консервації, відновлення діяльності чого-небудь, наприклад, підприємства, закладу, машини і т. ін. 
 2) Початок відробки законсервованих запасів корисних копалин.

Див. також
 розконсервація запасів
 розконсервація свердловин

Література